Кашиас-ду-Сул () или Серра-Гауша ()  —  крупная городская агломерация в Бразилии. Центр — город Кашиас-ду-Сул. Входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.

Население 
Население составляет 735 276 человек по данным переписи 2010 года и 790 295 человек по состоянию на июль 2014 года. Занимает площадь 4505 км². Плотность населения — 163,21 чел./км² в 2010 году и 175,43 чел./км² в 2014 году.

Состав 
Агломерация включает 13 муниципалитетов, в том числе город Кашиас-ду-Сул, Бенту-Гонсалвис, Фарропилья, Гарибалди, Флорис-да-Кунья, Карлус-Барбоза, Сан-Маркус, Антониу-Праду и др.

Примечания 

Риу-Гранди-ду-Сул
Городские агломерации Бразилии